Haussaire ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Haussaire (1911–1966), französischer Fußballspieler

Folgende Mitglieder der Familie Haussaire sind als Glasmaler bekannt geworden:
 Clément Haussaire
 Ernest Haussaire († 1905)
 François Haussaire